Международный теннисный турнир в Хобарте 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 18-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 7 по 15 января 2011 года. Турнир являлся одним из заключительных соревнований WTA в Океании, подготовительных к Australian Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 16 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ярмила Грот выигрывает свои оба одиночных финала на соревнованиях ассоциации.
 Бетани Маттек-Сандс уступает все свои три одиночных финала на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Роберта Винчи выигрывает свой 1й парный титул на парных соревнованиях ассоциации в сезоне и 6й за карьеру.
 Сара Эррани выигрывает свой 1й парный титул на парных соревнованиях ассоциации в сезоне и 6й за карьеру.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте

 WTA Тур 2011

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Австралия
Теннис
Январь 2011 года
2011